Хорошков — фамилия. Известные носители:
 Хорошков, Алексей Алексеевич (1867—1924) — русский ботаник.
 Хорошков, Данил Андреевич (род. 2001) — российский футболист.